Giuseppe Castelli ist der Name folgender Personen:

* Giuseppe Castelli (Bischof) (1871–1943) italienischer Geistlicher, Bischof von Novara
 Giuseppe Castelli (Leichtathlet) (1907–1942), italienischer Leichtathlet
 Giuseppe Castelli (Fußballspieler) (* 1919), italienischer Fußballspieler 
 Giuseppe Maria Castelli (1705–1780), italienischer Kardinal